Xincas — cultura indígena do sul da Guatemala
Língua xinca — língua falada pelos xincas

Desambiguações de linguística